È conosciuto anche con il secondo pseudonimo di Atari Punk.

Discografia

Singoli 

 2008 - Groove Rider (BWG)
 2008 - Zeta 3 (Elettrika)
 2008 - Hypnotic (Elettrika)
 2008 - Amsterdam Station (Area 94)
 2008 - 84 Days (Act72)
 2009 - Technologic Air Guitar (Music Trax)
 2009 - Nomad (BWG)
 2009 - Tuba Ep (Music Trax)
 2010 - Mambo 505 (Coffee Killers)
 2010 - Stop Like Disc (Smilax)
 2011 - I Feel the Music (Prisma)
 2011 - Atari Punk (24 Bit Records)
 2011 - La Ghiringhela Ep (Mindas)
 2011 - Theme from Venice Ep (2 Slide)
 2012 - Vodoo (24 Bit Records)
 2012 - Rialto (Silver Screen)
 2013 - Yeah Right Ep (Elettrika)
 2013 - Little Bizarre Boy Ep (Elettrika)
 2013 - The Incredible Guys (Deep Control)
 2013 - Elechronic Ep (Travel Records)
 2014 - The Loco Bugler (Tobasco Records)
 2014 - Deepa Deepa Boom (Tool Trax)
 2015 - My House Beatz (Still)
 2015 - History of your Nation (Still)
 2015 - Kordia (Still)
 2015 - Together (Still)
 2016 - Alterego (Still)
 2016 - Machine (Still)
 2016 - One Night in Chicago (Still)
 2016 - Platja den Grooves Ep (Still)
 2017 - My Dimension (Still)
 2017 - One Night in Barcelona (Still)
 2017 - Sweet Mild Song (Still)
 2018 - Indigo (Haustronaut)
 2018 - Check the Technics (Haustronaut)
 2019 - Antares Message (Haustronaut)
 2019 - Kaleido (Haustronaut)
 2020 - Natasha (Haustronaut)
 2020 - TriBeCa (Haustronaut)
2020 - Atlantis (Haustronaut)
2022 - No Guns (Haustronaut)
2022 - Pulsar 77 (Hermada)

Remix 

 2009 - Dj Evil Sambaila Ale Flowers Remix (Music Trax)
 2009 - Dj Evil La Musica Loca Ale Flowers Remix (Music Trax)
 2009 - Mannarini/Kozin/Teejay F..k Beat Ale Flowers Remix (BWG)
 2010 - Stay Remixes Ep (24 Bit)
 2010 - Cj Ustynov Consequences Ale Flowers Remix (AVSR UK)
 2010 - Sunhize Drift Away Ale Flowers Remix (AVSR UK)
 2010 - Cj Ustynov The Night Ale Flowers Remix (AVSR UK)
 2011 - Theme from Venice Remixes Ep (24 Bit)
 2012 - Sergio Pereira Aphrodite Ale Flowers Remix (Elettrika)
 2012 - Lino Mikado Ale Flowers Remix (24 Bit)
 2012 - Techno Freedom Pro Lucky Strike Ale Flowers Remix (24 Bit)
 2012 - Nick Fourteen X Function Ale Flowers Remix (24 Bit)
 2012 - Del Valle Pike Ale Flowers Remix (Kan)
 2012 - Del Valle Birds Ale Flowers Remix (Kan)
 2013 - Matthew Gold The Perfect Waves Ale Flowers Remix (Poker Dust)
 2013 - Mihovil Roller Coaster Atari Punk Remix (Poker Dust)
 2013 - Double Smile Saturday Night Ale Flowers Remix (Act 72)
 2014 - The Loco Bugler Remixes Ep (Tobasco)
 2014 - Herencia & Lewis 031 International Experiment Atari Punk Remix (Sphere)
 2015 - My House Beatz Remixes Ep (Still)

Album 
Ale Flowers Who Fu..ed my Sinth? (HF77)

Ale Flowers Nobodys Land (Hermada)

Collegamenti esterni 
Ale Flowers su "Il Gazzettino" gennaio 2015